CISA — многозначная аббревиатура:
 CISA (замки) — итальянская компания Costruzioni Italiane Serrature e Affini (CISA) входит в группу Ingersoll-Rand, специализируется на производстве замков и систем контроля доступа. Основана Луиджи Буччи во Флоренции в 1926 году.
 CISA (ассоциация) — China Iron & Steel Association
 CISA (сертификация) — Certified Information Systems Auditor — дипломированный (сертифицированный) аудитор информационных систем